Muskegon Lumberjacks ist der Name folgender Eishockeyfranchises:

 Muskegon Lumberjacks (1984–1992), spielte in der International Hockey League
 Muskegon Lumberjacks (1992–2010), spielte in der CoHL/UHL/IHL
 Muskegon Lumberjacks, ein Junioren-Franchise der United States Hockey League